Wannenthal ist ein Ortsname:
 Wannental (Lindau), Stadtteil von Lindau (Bodensee) im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Wannenthal (Ochlenberg), Ort in der Gemeinde Ochlenberg im Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern

Siehe auch:
 Wangental
 Wannental